Купата на носителите на купи 1967/68 е осмото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба от 31 страни, сред тях настоящият носител на трофея Байерн Мюнхен, 27 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Абърдийн, Лозана, Торпедо Москва, НАК Бреда и Хамбург).

Финалът се играе на 23 май 1968 г. на Де Куйп в Ротердам.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят между 6 и 21 септември, а реваншите са между 13 септември и 11 октомври 1967 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят между 8 и 30 ноември, а реваншите са между 14 ноември и 14 декември 1967 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 14/21/28 февруари и 6 март, а реваншите са на 13 и 19 март 1968 г.

Трета среща 
Срещите се състоят на 20 март 1968 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 24 април и 1 май, а реваншите са между 1 и 8 май 1968 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1967/68
 Купа на панаирните градове 1967/68

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1967/68 

Купа на носителите на купи